Эги — название древнегреческих городов. Может означать:
  — город на северном берегу Пелопоннеса, в Ахее, при устье реки , один из союза 12-ти ахейских городов. Ещё до нашей эры жители оставили его, переселившись в соседнюю .
  — город в Киликии, в Исском заливе, с гаванью; любимое римлянами приморское местечко.
 Эги (Македония) (Эга) — город в Македонии (Эматии), позднее Вергина.
  — город на юго-восточном берегу Паллены.
  — город на западном берегу Эвбеи, со знаменитым святилищем Посейдона.
  — город в Мисии, один из городов Эолийского союза, разрушенный в 17 году землетрясением.
  — город в северо-западной Лаконике, который Гомер называл Авгиями (Илиада, II, 583).
 Эги — село в Шаройском районе Чечни.

См. также 
 Эга (значения)
 Эгей
 Эгейское море
 Эгоспотамы